Das Tean International 2013 war ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. September 2013 in Alphen aan den Rijn stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 1. und 2. September 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Alban Meuffels
 Marek Michalička
 Richard Becker
 Peter Torebko

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 72 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 66 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 72 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Alphen aan den Rijn